Pierwsze zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w sezonie 2015/2016 odbyły się w fińskiej miejscowości Ruka. Jednocześnie była to piąta edycja cyklu Ruka Triple. Konkurencje zostały rozegrana pomiędzy 27–29 listopada 2015. Zawodnicy rywalizowali w biegach sprinterskich stylem klasycznym, następnie biegu na dystansie 5 km (kobiety) i 10 km (mężczyźni) stylem dowolnym oraz biegach handicapowych na 10 km (kobiety) i 15 km (mężczyźni) stylem klasycznym.

Program zawodów

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Mężczyźni

Wyniki

Kobiety

Sprint s. klasycznym

5 km s. dowolnym

10 km s. klasycznym (handicap)

Mężczyźni

Sprint s. klasycznym

10 km s. dowolnym

15 km s. klasycznym (handicap)

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruka Triple
Puchar Świata w biegach narciarskich 2015/2016
2015 w Finlandii
Puchar Świata w biegach narciarskich w Ruce